Pokrzywy steht für folgende Orte in Polen:

 Pokrzywy (Debrzno), Dorf in der Gmina Debrzno, Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Alfredshöh, Kreis Schlochau, Westpreußen/Pommern
 Pokrzywy (Piątnica), Ort in der Gmina Piątnica, Powiat Łomżski, Woiwodschaft Podlachien
 Pokrzywy (Purda), Dorf in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Friedrichstädt, Kreis Allenstein, Ostpreußen